«Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева» (ФГУП «НИИСК») — крупнейший Российский научный центр по исследованиям в области каучуков и латексов. Институт награждён орденом Ленина и орденом Трудового Красного Знамени.

Общие сведения 
Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (ВНИИСК) — теперь ФГУП «НИИСК» — создан по решению ВСНХ СССР от 15 сентября 1928 года. Сначала это была лаборатория, возглавляемая профессором С. В. Лебедевым.

Институт является первооткрывателем, в мировом масштабе, промышленного способа получения синтетического каучука. Первая партия натрий-бутадиенового каучука была получена 15 февраля 1931 года. Именно с этого времени институт ведет отсчет своей современной истории.

Из всего набора каучуков и латексов, которые ныне производятся в России, а также на пределах бывшего Советского Союза 90 % было изобретено во ВНИИСК.

Разработаны и внедряются на заводах России и за рубежом новые марки каучуков массового назначения — изопренового (СКИ-5; 3,4-ПИ), бутадиенового (СКДН). На опытном заводе института организованы малотоннажные производства каучуков и резиновых смесей с уникальными свойствами: силоксановых, фторсилоксановых, фторкаучуков, уретановых и олигобутадиеновых с функциональными группами.

Функции 
При институте действуют аспирантура и докторантура, а также работает диссертационный совет.

В составе НИИ работают два опытных завода (выпускают различные виды каучуков: силоксановые, фторсилоксановые, уретановые, фторкаучуки, олигодиеновые (жидкие) каучуки, а также латексы и диен — стирольные (α-метилстирольные) термоэластопласты (ДСТ)).

В институте существует комната-музей рабочего кабинета С. В. Лебедева.

Структура 
В НИИ вместе с его филиалом работает около 1000 человек, из них 16 докторов и более 80 кандидатов наук.

Управление 
Управление институтом осуществляет директор НИИ.

 Директор — кандидат химических наук Григорян Галина Викторовна.

Учёные 
 Кормер В. А., доктор химических наук, профессор — Во ВНИИСКе работал с 1956 года в течение более 40 лет. В 1988 году был директором ВНИИСК, избранным коллективом впервые в истории института.
 Соколов С. В., доктор химических наук, профессор, заместитель директора по научной работе (1971—1996 годы)
 Гринблат М. П., профессор, доктор технических наук, кандидат химических наук, зав.лабораторией.(1960—2010)
 Долгоплоск Б. А., доктор химических наук, академик АН СССР — работал с 1946 года
 Кроль В. А., доктор химических наук, работал в институте до 1993 года
 Иофе В. В., аспирант (1962—1964)
 , заведующий лабораторией растворной полимеризации
 Генкин А. Н.
 
 Крусанов А. В., химик-технолог, работал в институте с 1981 по 1986 год
 Симхович Ф. М., инженер-технолог (1930-е годы)
 Крупышев, М. А., старший научный сотрудник, лауреат Государственной премии (1952)
 Глаголева Н. А., научный сотрудник, лауреат Государственной премии (1952)
 Филимонов Ф. П., научный сотрудник, лауреат Государственной премии (1952)

Адрес 
 Адрес: 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, 1
 Воронежский филиал ФГУП «НИИСК»: 394014, Воронеж, ул. Менделеева, д. 3Б.

Примечания

Ссылки 
 Всесоюзный научно-исследовательский институт синтетического каучука им. академика С. В. Лебедева (ВНИИСК) — ФГУП НИИСК
 ФГУП «НИИСК»
 Синтетический каучук
 Мемориальный кабинет С. В. Лебедева при НИИ синтетического каучука им. С. В. Лебедева

Научно-исследовательские институты Санкт-Петербурга